Okręty US Navy o nazwie USS „Poughkeepsie”
 Pierwszy USS „Poughkeepsie” (PF-26) był fregatą typu Tacoma. W służbie w latach 1943-1945.
 Drugi USS „Poughkeepsie” (YTB-813) był holownikiem typu Natick. W służbie w latach 1971-2006.

Poughkeepsie